Brune kan syfta på:

Personer
 Guillaume Brune (1763–1815), en fransk militär
 Georg Brune – en pseudonyme för journalisten Harald Heyman
 Brune Tavell (1974–), en svensk fotbollsspelare